Холодкові (або аспарагусові, від ) — родина однодольних квітучих рослин порядку холодкоцвіті ().

Холодкові здебільшого трави, рідше напівчагарники, чагарники або дерева; листя у них часто заміняються кладодіями, щетинистими, голчастими або пластинчастими; справжні листки з'являються у вигляді невеликих лусочок. Квітки або поодинокі, на верхівці стебла (у Paris, Trillium), або в пазусі листків, або квітки зібрані в китиці (Convallaria, Maianthemum), волоті або колосся (у Dracaena).

Класифікація 

Система APG III 2009 пропонує сім підродин:

 підродина Agavoideae
 підродина Aphyllanthoideae
 підродина Asparagoideae
 підродина Brodiaeoideae
 підродина Lomandroideae
 підродина Nolinoideae
 підродина Scilloideae

Роди 

Алфавітний список нижче, ґрунтується на родах, прийнятих Всесвітнім контрольним списком вибраних родин рослин в родині Asparagaceae (з синонімами з того ж джерела).

Примітки 

 
Холодкоцвіті
Родини квіткових